Клина:

 Клина — город в Косове.
 Клина — община в Косове, входит в Печский округ.
 Клина, Джен — британский астроном, первооткрыватель астероидов и спутников планет.